Das Amt Südtondern ist ein Amt im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Niebüll.

Das Amt Südtondern wurde zum 1. Januar 2008 aus den Gemeinden der ehemaligen Ämter Bökingharde, Karrharde, Süderlügum und Wiedingharde sowie der Gemeinde Leck und der Stadt Niebüll gebildet. Es umfasst somit den festländischen Teil des ehemaligen Kreises Südtondern ohne das ehemalige Amt Medelby. Bis zur Bildung des Amts Kirchspielslandgemeinden Eider im Jahre 2008 war es das Amt mit den meisten angehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins.

Der Hauptsitz der Verwaltung befindet sich im Amtsgebäude in Niebüll. Daneben gibt es Bürgerbüros in Leck, Risum-Lindholm und Süderlügum. Sozialzentren befinden sich in Niebüll und Leck.

Amtsangehörige Gemeinden

Wappen und Flagge 

Blasonierung: „Von Gold und Blau durch einen grünen und einen silbernen Schräglinksbalken stark erhöht geteilt. Oben ein roter Grütztopf mit Löffel, unten ein silberner Leuchtturm mit sechs goldenen Strahlen.“

Siehe auch 
 Liste der Grenzorte in Deutschland

Weblinks 
 Amt Südtondern

Einzelnachweise 

Sudtondern
Kreis Nordfriesland